est une espèce d'amphibiens préhistoriques de la famille des Albanerpétontidés, en 2020 la seule du genre . 

Le nom du genre fait référence aux yakshas, des esprits de la nature dans les mythologies hindoue, jaïne et bouddhiste. L'épithète spécifique est un hommage à Adolf Peretti, qui a mené des travaux de terrain et des projets humanitaires en Birmanie et découvert le premier fossile.

Découverte 
Yaksha perettii a été découvert en 2016 dans l'ambre de Birmanie, daté à environ  (Cénomanien), mais identifié à tort comme un caméléon. La confusion avec les caméléons était due à la présence d'un entoglossal, un élément de l'os hyoïde des caméléons, très allongé, qui joue un rôle essentiel dans la projection prédatrice de la langue.

Caractéristiques 
Yaksha perettii a été décrit en 2020 à partir d'un crâne adulte complet, du squelette d'un juvénile (celui-là même qui avait été pris pour un caméléon) et d'un fragment de  adulte. Cette nouvelle espèce et ce nouveau genre se caractérisent par :
 des prémaxillaires robustes appariés avec un bossage dorsal, un large contrefort lingual latéral et des fosses suprapalatales verticales allongées ;
 des os pariétaux bifurqués postérieurement délimitant les fenêtres crâniennes antérieurement et médialement ;
 un os frontal triangulaire avec une longue protubérance internasale à large base, la longueur antéro-postérieure de l'os frontal étant égale à la longueur antéropostérieure maximale de l'os pariétal, des facettes préfrontales s'étendant de l'arrière à la mi-longueur médiane de l'os frontal, une crête médio-ventrale faiblement développée et des crêtes ventrolatérales qui se rejoignent au milieu de la ligne ventrale ;
 des protubérances pariétales postorbitales de longueur moyenne, sculpturales dans leur moitié proximale ;
 des os préfrontal et lacrymal séparés ;
 un os nasal éloigné du bord des narines ;
 un vomer trifurqué et non apparié ;
 une denture montrant une hétérodontie de taille à l'avant, donnant une surface d'occlusion sinueuse ;
 une petite taille ( du bout du museau à l'occiput, plausiblement  du museau au bassin).

Biologie 
Le caractère le plus surprenant de Yaksha perettii est la protubérance entoglossale, engagée dans ce qui reste de la langue, et qui servait presque certainement à la projeter vers l'avant à l'instar des caméléons. Vu l'éloignement phylogénétique des Albanerpétontidés et des Caméléonidés, il ne peut s'agir que d'une convergence évolutive et non d'un caractère ancestral dont les caméléons auraient hérité.

Le crâne du juvénile est par ailleurs quatre fois plus petit que celui de l'adulte, ce qui indique sans doute un développement direct, sans passage par un état larvaire morphologiquement différent.

Cladogramme Albanerpetontidae

Liens externes

Notes et références 

Espèce de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Amphibien préhistorique (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2020
Paléontologie en Birmanie
Albanerpetontidae